Arandas hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Arandas (Ain), comuna del departamento de Ain (Francia).
 Municipio de Arandas, en el estado de Jalisco, México.
Arandas (Jalisco) ciudad en el municipio de Arandas, estado de Jalisco, México.
 Arandas (Irapuato), pueblo del municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, México.

Relieve
 Arandas (cráter), en el planeta Marte.